Luzkyj ist der Familienname von:

 Jurij Luzkyj (1919–2001), ukrainisch-kanadischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Ostap Luzkyj (1883–1941), ukrainischer Schriftsteller und polnischer Politiker